Wilberding ist der Name von

 James Wilberding (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Philosophiehistoriker
 Joseph Wilberding (* 1759) 
 Larry Wilberding, Basketballspieler